Mount Matheson ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Matheson (Enderbyland) in den Tula Mountains
 Mount Matheson (Ellsworthland) in den Merrick Mountains